Portis peut faire référence à :

Patronyme 

 Alessandro Portis (1853-1931), géologue et paléontologue italien ;
 Bobby Portis (1995-), joueur américain de basket-ball ;
 Charles Portis (1933-2020), écrivain américain ;
 Clinton Portis (1981-), joueur américain de football américain ;
 Larry Portis (1943-2011), historien politique, professeur d'université et militant libertaire américain.

Toponyme 

 Portis, ville située au Kansas.